Nella finale dell'ITF Women's Circuit Pingguo 2010 torneo facente parte del circuito ITF Women's Circuit 2010, la tennista cinese testa di serie numero 4 Zhou Yi-Miao ha sconfitto la greca Anna Gerasimou con il punteggio di 6-3, 6-0. La vincitrice uscente, la cinese Sheng-Nan Sun è stata eliminata al primo turno.

Teste di serie

Altri giocatori

Giocatrici passati dalle qualificazioni:

Giocatrici che hanno usufruito di una Wild card:

Giocatrici Special Exempt:

Giocatrici Lucky Loser:

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Pingguo 2010